USS Goldsborough (TB-20)
USS Goldsborough (DD-188)
USS Goldsborough (DDG-29)